peut se référer à :

Patronyme 
Ueda est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
  (1983-), triathlète japonaise ;
  (1734-1809), écrivain japonais ;
  (1998-), footballeur international japonais ;
  (1970-), concepteur japonais de jeux vidéo ;
  (19XX-), mangaka japonais ;
  (1991-), pongiste japonais ;
  (1980-), doubleuse japonaise ;
  (1875-1962), général de l'armée impériale japonaise ;
  (1948-), homme politique japonais, gouverneur de la préfecture de Saitama de 2003 à 2019 ;
 , diverses personnalités ;
  (1994-), footballeur international japonais ;
  (1967-), pilote de moto japonais ;
  (1993-), athlète japonais, spécialiste du skyrunning ;
  (1952-), astronome amateur japonais ;
  (1913-2000), photographe japonais ;
  (1983-), chanteur japonais de J-Pop ;
  (1917-2008), mangaka japonaise ;
  (1967-), doubleur japonais

Toponyme 
 Ueda, ville de la préfecture de Nagano :
 Le château d'Ueda, à Ueda ;
 Le domaine d'Ueda, domaine féodal du Shogunat Tokugawa localisé à Ueda ;
 La gare d'Ueda.
 Ueda, station du métro de Nagoya ;
 , glacier en Antarctique.

Événements 
 Le siège du château d'Ueda, en 1600, durant la période Sengoku.

Entreprises 
 Ueda Kotsu, entreprise ferroviaire basé à Ueda.

Voir aussi